Christian Tiemroth er navnet på flere personer:

 Christian Tiemroth (violinist) (1766-1840) – dansk violinist og koncertmester (Johan Jeronimus Christian Heinrich Tiemroth)
 Christian Tiemroth (politiker) (1799-1888) – dansk politiker
 Christian Tiemroth (sagfører) (1879-1956) – dansk overretssagfører
 Christian Tiemroth (1852-1920) – dansk læge (Christian Ludvig Kierboe Tiemroth)